Джон Таунсенд:
 Таунсенд, Джон Керк (1809—1851) — американский натуралист, орнитолог и коллекционер.
 Таунсенд, Джон Сили (1868—1957) — британский физик и математик.